Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Vincent-des-Prés – Saona e Loira
Saint-Vincent-des-Prés – Sarthe